Финал Кубка Испании по футболу 1997/1998 состоялся 29 апреля 1998 года. «Барселона» оказалась сильнее «Мальорки» лишь в серии пенальти со счётом 5:4 (основное и дополнительное время закончилось с результатом 1:1).

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1998
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Мальорка»
События 29 апреля
Апрель 1998 года
Спорт в Испании в 1998 году
Спортивные соревнования в Валенсии